Adieu Paris steht für:
 Adieu Paris (1952), französischer Film von Claude Heymann
 Adieu Paris (2013), deutsch-luxemburgisch-französischer Film von Franziska Buch
 Adieu Paris (Roman), Roman von Daniel Anselme